Hans Beier ist der Name folgender Personen:

* Hans Beier (Handballspieler), deutscher Handballspieler 
 Hans-Jürgen Beier (* 1956), deutscher Prähistoriker und Verleger
 Hans-Peter Beier (* 1964), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Hans Baier
 Hans Bayer
 Hans Beyer (Begriffsklärung)
 Johann Baier
 Johann Bayer
 Johann Beyer
 Johannes Baier
 Johann Jacob Baeyer (1794–1885), deutscher Generalleutnant und Geodät